Кума — село (аул) в Лакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет «Куминский»».

Географическое положение 
Село расположено в 12 км к северу от районного центра — села Кумух на левом берегу реки Казикумухское Койсу.

Население

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа, сельский клуб, фельдшерский пункт.

Известные уроженцы 
 Адам Хачилаев — чемпион СССР по каратэ.
 Магомед Хачилаев — чемпион СССР по каратэ и председатель лакского движения «Кази Кумух».
 Надиршах Хачилаев — депутат Госдумы РФ.
 Султанова, Гулизар Ахмедовна — заслуженный деятель искусств России, искусствовед.

Ссылки 
Описание села на сайте районной администрации

Примечания 

Населённые пункты Лакского района